Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista – partito politico nazionalsindacalista e rivoluzionario spagnolo fondato da José Antonio Primo de Rivera ed esistito dal 1933 al 1937
Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista – partito politico spagnolo franchista attivo dal 1937 al 1977
Falange Española de las JONS – partito nazionalsindacalista spagnolo contemporaneo fondato nel 1976